

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Тиберий (в 3-й раз) и Германик (во 2-й раз, оба — патриции); консулы-суффекты: Марк Ливиней Регул, Луций Сей Туберон, Гай Рубеллий Бланд и Марк Випстан Галл (все — плебеи); квестор: Публий Суиллий Руф.
 Германик покорил хаттов.
 18 (17) — Каппадокия превращена в римскую провинцию.
 18—36 — иудейский первосвященник Каиафа.

Китай 
 Восстание «Красных бровей» (восстание краснобровых) в Шаньдуне под руководством Фань Чуна.
 18—46 — Шаньюй хуннов Юй.

Родились 
Юлия Ливилла — младшая сестра императора Калигулы, младшая дочь Германика и Агриппины Старшей.

Скончались 

 Ирод Архелай —царь Иудеи (4 до н. э. — 6 н. э.)
 Кринагор — греческий поэт
  — повстанческий лидер восстания «краснобровых» в Китае
 Марк Антистий Лабеон — римский юрист, теоретик права.
  — царь Одрисского царства (12—18)
 Сянь — шаньюй хунну с 13 по 18 год н. э.
 Юримён-ван правитель Когурё (19 до н. э. — 18 н. э)
 Ян Сюн — китайский философ-конфуцианец, литератор, поэт и филолог ханьского времени.

См. также

Примечания